NVP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Novo Aripuanã (Brasile)